Філдс або Філдз () — англомовне прізвище.

Відомі носії:
 Вільям Філдс (; 1929—1992) — американський академічний веслувальник, олімпійський чемпіон (1952).
 Грейсі Філдс (; 1898—1979) — британська співачка і актриса.
 Джоанна Філдз (;  1960)  — справжнє ім'я американської співачки, продюсера і громадського діяча Джоанни Стінгрей.
 Джон Чарлз Філдс (; 1863—1932) — канадський математик.
 Енні Адамс Філдс (; 1834—1915) — американська письменниця.
 Коннор Філдс (;  1992) — американський велогонщик, олімпійський чемпіон (2016).
 Лендрі Філдс (;  1988) — американський професійний баскетболіст.
 Тай Філдс (;  1975) — американський боксер-професіонал.
 Вільям Клод Філдс (; 1880—1946) — американський актор.

Інше 
 Ґолд Філдс () — одна з найбільших золотодобувних корпорацій ПАР.

Див. також 
 Філд